AEGEE, vagyis az Association des États Généraux des Étudiants de l'Europe nevű európai diákszervezet
 AEGEE-Budapest, az AEGEE diákszervezet budapesti antennája